Příjmení Hale nosí více významných osobností:

 Barbara Hale (1922–2017) – americká herečka
 Gareth Hale (* 1953) – britský herec
 George Ellery Hale (1868–1938) – americký astronom
 Jennifer Hale (* 1965) – americká herečka kanadského původu
 Lucy Hale (* 1989) – americká zpěvačka a herečka
 Matthew Hale (1609–1676) – anglický právník, státník a puritánský teolog
 Nathan Hale (1755–1776) – hrdina americké války za nezávislost
 Owen Hale (* 1948) – americký bubeník

Externí odkazy